Palea ( „Spreu“) bezeichnet 
 in der Botanik:
 das Spreublatt von Korbblütlern
 die Vorspelze der Poaceae
 die Spreuschuppen von Farnen
 in der Zoologie:
 Paleae, spezialisierte Borsten (Chaetae) am Deckel (Operculum) von Röhrenwürmern
 eine monotypische Gattung der Schildkröten, siehe Nackendornen-Weichschildkröte
 in alter Terminologie:
 Seeball (Palea marina)